Rodríguez Martín ist der Familienname folgender Personen:

 Dámaso Rodríguez Martín (1944–1991), genannt El Brujo, spanischer Serienmörder
 José-Domingo Rodríguez Martín (* 1971), spanischer Jurist